Пристанцио́нный – микрорайон города Ржева Тверской области, сложившийся при железнодорожной станции «Ржев-Балтийский». С юга ограничен линией Октябрьской железной дороги, с севера Зубцовским шоссе и улицей Паши Савельевой.

Играет ключевую роль в формировании облика города сливаясь с центральной его частью в единое целое.

История 
До Октябрьской революции на территории занимаемой микрорайоном располагались в основном огороды и садовые хозяйства. Немногочисленные капитальные строения имели чисто хозяйственное или ремесленное назначение.

Единственные две улицы: Ново-Ямская (ныне улица Мира) и Виндавское шоссе (ныне Московское) соединяли вокзал с городом и были заселены ямщиками обслуживающими зубцовско-сычёвский и торопецкий тракты.

Застройка микрорайона началась в годы первых советских пятилеток в 20-е и 30-е годы XX века. По плану НКПС РСФСР Ржев должен был стать крупнейшим железнодорожным узлом Тверской губернии, ведь здесь пересекались Ленинградско – Симферопольское и Московско – Виндавское направления Октябрьской железной дороги.

В соответствии с планом был отстроен городок состоящий из двухэтажных жилых бараков в которых ютились железнодорожники. Широкое распространение получили и частные деревянные дома. 

В годы Великой Отечественной войны (в 1941-42 гг.), в результате многочисленных бомбардировок и жесточайших обстрелов немецкой артиллерией территорий прилегающих к железной дороге, почти все бараки были уничтожены вместе с большинством частных домов.

После войны, в 1950-е — 1960-е годы, микрорайон застраивался заново. В основу новой застройки были заложены двух, четырёх и пятиэтажные жилые дома, предназначенные для расселения работников железной дороги: станции «Ржев-Балтийский» и локомотивного депо.

В микрорайоне заново были отстроены: поликлиника, больница, детский сад, крупный стадион, предприятия торговли и быта, разбит парк железнодорожников.

Основные улицы 
Главная улица микрорайона – улица Мира. По ней проходит путь всех гостей города от железнодорожного вокзала в центр города к площади Коммуны и волжским мостам. По этой улице проходят праздничные колонны демонстрантов в мае и ноябре.

Другие важные улицы микрорайона располагаются параллельно железной дороге, это Железнодорожная, Привокзальная и Вокзальная. Заселены они преимущественно железнодорожниками.

Примечания

Литература 

 История Ржева: Очерки по истории ржевской земли / Сост. Е. И. Ожогин. — Ржев, 2000. — 277 с.

Микрорайоны Ржева